Lindow peut faire référence à :

Une personnalité 
 Christian Lindow (1945-1990), peintre allemand ;  
 John Lindow, un auteur et professeur spécialisé dans la Scandinavie médiévale ;
 L'Homme de Lindow, une momie préservée dans une tourbière naturelle.

Une localité    
 Lindow, une localité du Land de Brandebourg en Allemagne ;
 Lindów, une ville de Pologne dans la région de Voïvodie de Mazovie ;
 Lindów, une autre ville de Pologne dans la région de Voïvodie de Silésie.

Voir aussi 
 Lindows, l'ancien nom du système d'exploitation Linspire.